Höfen heißen folgende geographischen Objekte:

 Höfen an der Enz, Gemeinde im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Höfen (Tirol), Gemeinde im Bezirk Reutte, Tirol
 Höfen bei Thun, ehemalige Gemeinde im Kanton Bern
Gemeindeteile:
 Höfen (Altdorf), Ortsteil des Marktes Altdorf, Landkreis Landshut, Bayern
 Höfen (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Höfen (Baudenbach), Ortsteil des Marktes Baudenbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Höfen (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Höfen (Dietenhofen), Ortsteil des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Höfen (Dingolfing), Ortsteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Höfen (Dombühl), Ortsteil des Marktes Dombühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Höfen (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Höfen (Ettringen), Ortsteil der Gemeinde Ettringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Höfen (Floß), Ortsteil des Marktes Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Höfen (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Höfen (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Höfen (Grafrath), Ortsteil der Gemeinde Grafrath, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Höfen (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Höfen (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Höfen (Heideck), Ortsteil der Stadt Heideck, Landkreis Roth, Bayern
 Höfen (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Höfen (Herzogenaurach), Ortsteil der Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Höfen (Hettersroth), Weiler im Ortsteil Hettersroth der Gemeinde Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Höfen (Hollfeld), Ortsteil der Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Höfen (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Höfen (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Höfen (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Höfen (Langenaltheim), Ortsteil der Gemeinde Langenaltheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Höfen (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Höfen (Meinersen), Ortsteil der Gemeinde Meinersen, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Höfen (Monschau), Ortsteil der Stadt Monschau, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Höfen (Neuhaus an der Pegnitz), Ortsteil des Marktes Neuhaus an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Höfen (Nürnberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern
 Höfen (Oberhöfen), Ortsteil der Gemeinde Ettringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Höfen (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Höfen (Rattelsdorf), Ortsteil des Marktes Rattelsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Höfen (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Höfen (Schutterwald), Ortsteil der Gemeinde Schutterwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Höfen (Schwarzhofen), Ortsteil des Marktes Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Höfen (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hofen (Sonthofen), Ortsteil der Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Höfen (Speinshart), Ortsteil der Gemeinde Speinshart, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Höfen (Stegaurach), Ortsteil der Gemeinde Stegaurach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Höfen (Tirschenreuth), Ortsteil der Stadt Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Höfen (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Höfen (Uchte), Ortsteil des Fleckens Uchte, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Höfen (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Höfen (Warthausen), Ortsteil der Gemeinde Warthausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Höfen (Winnenden), Ortsteil der Stadt Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Höfen bei Uckersdorf, Ortsteil des Marktes Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Höfen (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortschaft der Gemeinde Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
historisch:
 Dvorce u Jihlavy, Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechien
 Dvory u Lažišť, Gemeinde im Okres Prachatice, Tschechien
 Dvory u Nymburka, Gemeinde im Okres Nymburk, Tschechien

Siehe auch:
 Hofen
 Höfn